Jan Falcký (1383 – 14. března 1443) byl od roku 1410 falcko-neumarktským hrabětem. Narodil se jako syn Ruprechta III. Falckého a v roce 1407 se oženil s Kateřinou Pomořanskou. Je známý především svým drtivý vítězstvím proti Husitům v bitvě u Hiltersriedu v roce 1433.

Jeho syn Kryštof III. Bavorský se stal králem Kalmarské unie.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové
Narození v roce 1383
Úmrtí v roce 1443
Úmrtí 14. března
Muži